Кубок Англии 1977/78 — 97-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире одержал «Ипсвич Таун», обыгравший в финале на «Уэмбли» «Арсенал» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил . Таким образом «Ипсвич Таун» завоевал свой первый Кубок Англии в год своего столетнего юбилея.

Первый раунд 
Матчи первого раунда были сыграны 26 ноября 1977 года. Переигровки — с 28 по 30 ноября.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были сыграны 17 декабря. Переигровки — 19-21 декабря.

Третий раунд 
Матчи третьего раунда были запланированы на 6-7 января 1978 года. Переигровки — на 9-11 января.

Четвёртый раунд 
Матчи четвёртого раунда были запланированы на 28 января, однако в этот день было сыграно всего лишь 9 матчей, три из которых завершились в ничью. Остальные матчи были сыграны 31 января, 1 и 6 февраля.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда состоялись 18 февраля 1978 года. Переигровки прошли 27-28 февраля, а также 2 марта.

Шестой раунд 
Матчи этого раунда были сыграны 11 марта. Единственная переигровка — 14 марта.

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 The FA.com — Архив Кубка ФА
 Кубок ФА на BBC.co.uk
 Новости Кубка ФА на Reuters.co.uk

1977
Англия
Футбол в Европе в 1977 году
Футбол в Европе в 1978 году
Спорт в Великобритании в 1977 году
Спорт в Великобритании в 1978 году